Henry Lyte ist der Name folgender Personen:

* Henry Lyte (Botaniker) (um 1529–1607), englischer Botaniker und Antiquar 
 Henry Churchill Maxwell Lyte (H. C. Maxwell Lyte; 1848–1940), britischer Historiker und Archivar 
 Henry Francis Lyte (1793–1847), schottischer Pfarrer, Theologe und Kirchenlieddichter